Sint-Jan Berchmanskerk (Borsbeek)
 Sint-Jan-Berchmanskerk (Diest)
 Sint-Jan-Berchmanskerk (Etterbeek)
 Sint-Jan-Berchmanskerk (Mechelen)
 Sint-Jan-Berchmanskerk (Vilvoorde)